Йозеф Бём: Бём, Йозеф (1795—1876) — австрийский скрипач и музыкальный педагог.
 Бём, Йозеф (1834—1890) — скульптор и медальер.
 Бём, Йозеф Георг (1807—1868) — австрийский астроном, математик, астрофизик, педагог.

См. также 
 Бем, Юзеф Захариаш (Йозеф Бем; 1794—1850) — польский военачальник, фельдмаршал турецкой армии, главнокомандующий войск венгерского восстания 1848 года.